semafor (informatyka)
 semafor (kolejnictwo)
 Se-ma-for – łódzkie studio filmowe
 Semafor (teatr)
 semafor, in. alfabet semaforowy